Jens Frejd, född 14 april 1986, är en svensk före detta innebandyspelare som avslutade sin karriär 2017 i Floorball Köniz i Schweiz högsta liga NLA. Han började sin innebandykarriär som 7-åring i Torshälla IBK. Numera spelar han sedan flera år tillbaka i Schweiziska proffsligan NLA.

Han var med i landslaget och vann Student-VM 2010. Han gjorde 22 poäng i turneringen och vann därmed VM:s poängliga. Han har även gjort tre U19-landskamper för Sverige.

I Sverige är han mest känd för ett spektakulärt zorromål som han gjorde mot IBK Dalen 2007, när han spelade i Järfälla IBK.

Statistik

Referenser

män
Födda 1986
Levande personer
Svenska innebandyspelare